Яков (Иаков) — новгородский тысяцкий в 1191—1192 гг.

Тысяцкий 
В списке тысяцких Яков не значится, но вероятно он следует после Милонега. Не упоминается он и в летописях. Единственный источник, упоминающий его — договорная грамота, которой князь Ярослав Владимирович, посадник Мирошка Несдинич и тысяцкий Яков подтверждали старый мир с Готским берегом и немецкими городами. Кроме того, грамотой разграничивались посольские и торговые отношения, определялись наказания за различные правонарушения (основным наказанием выступал денежный штраф). Договор датируется 1191—1192 годами.

Примечания

Литература 
 Янин В. Л. Новгородские акты XII—XV вв. Хронологический комментарий. — М.: Наука, 1990. — 384 с.
 Янин В. Л. Новгородские посадники. — М.: Языки славянских культур, 2003. — 512 с.

Новгородские тысяцкие